Třída Tribal je označení použité dosud pro několik tříd válečných lodí:

 Třída Tribal (1905) – Britská třída 12 torpédoborců sloužících v letech 1907–1920.
 Třída Tribal (1936) – Britská třída 27 torpédoborců sloužících v letech 1938–1963.
 Typ 81 Tribal – Britská třída 7 fregat postavených v letech 1958–1964.
 Třída Iroquois (zvána též třída Tribal) – Kanadská třída 4 raketových torpédoborců postavených v letech 1969–1973.

Tribal
Kanadské válečné lodě
Tribal